Hornum (plaats), plaats in Denemarken
 Hornum (parochie), parochie in Denemarken
 Hörnum, gemeente in Duitsland